Dolu steht für:

 Dolu (Sălaj), ein Dorf im rumänischen Kreis Sălaj

Dolu ist der Familienname folgender Personen:

 Musa Dolu (* 1993), türkischer Fußballspieler